Big Hole steht für

 The Big Hole, einen großen Diamanten-Tagebau in Südafrika
 Big Hole (Vulkan), ein Maar in Oregon, Vereinigte Staaten
 Big Hole River, ein Nebenfluss des Jefferson River in Montana, Vereinigte Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Big Hole National Battlefield, in Wisdom, Montana, ID-Nr. 66000427
 Big Hole Pumpstation, in Divide, Montana, ID-Nr. 80002432